The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy è il settimo album in studio del cantante statunitense Rob Zombie, pubblicato nel 2021.

Tracce

Collegamenti esterni